Cové is een fabrikant van fietsen in de Nederlandse gemeente Venlo.

Het bedrijf werd in oktober 1945 opgericht door Coen Verberkt, van wie de twee eerste letters van voor- en achternaam tevens de merknaam is geworden. Hij begint aanvankelijk een fietsenlakkerij met zijn ervaring als voormalig chef lakkerij bij Cyrus. In de beginjaren beperkte hij zich niet alleen tot fietsen, maar lakte hij tevens onder andere deurkrukken en speelgoed. Hij had nog geen fabriek en werkte vanuit de schuur achter zijn woonhuis.

In 1948 bouwde hij zijn eerste fabriek vlak bij zijn huis en na een jaar verkocht hij zijn eerste zelfgeproduceerde rijwielframes. Vanaf 1953 maakt het bedrijf complete fietsen, aanvankelijk nog onder de naam Coen Verberkt Fietsen maar al snel werd de merknaam Cové gedeponeerd.

In 1961 produceerde het bedrijf circa 5.000 fietsen en in 1980 25.000 exemplaren. Intussen had Cové het uit 1921 stammende Amsterdamse bedrijf RIH in 1970 overgenomen. In 1988 verhuisde het bedrijf naar industrieterrein Groot-Boller. In 1968 overleed de oprichter van het bedrijf en sindsdien wordt het geleid door zijn zoons Jacques en Harry Verberkt. Sinds 1995 zit de derde generatie in het bedrijf: Coen Verberkt junior, zoon van Harry.

In 1990 werd Leontien van Moorsel wereldkampioen achtervolging op de baan op een fiets van RIH-Cové en Ingrid Haringa in 1991 en 1992 wereldkampioen sprint.

Externe link 
 Website

Nederlands bedrijf
Economie in Venlo